Ferdynand V Katolicki (1452-1516) – król Kastylii i Leónu 1474-1504; król Aragonii i Sycylii jako Ferdynand II, król Neapolu jako Ferdynand III
 Ferdynand V Habsburg (1793-1875) – król Czech i Węgier 1835-1848; cesarz Austrii jako Ferdynand I